Quinze-Mai ou XV-Mai ou 15-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
15 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 

 le  : Premier jour de la bataille de Stonne dans les Ardennes, entre Français et Allemands, durant la bataille de France, vers le début de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 15 de Mayo » ou « Quince de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 15 de Mayo », à Guadalupe, dans l'État de Nuevo León.

Œuvres artistiques

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15